Ramey – comune nella contea di Clearfield, Pennsylvania, Stati Uniti d'America

Persone 
 James Ramey – cantante statunitense
 Nancy Ramey – ex nuotatrice statunitense
 Samuel Ramey – basso statunitense
 Venus Ramey – modella statunitense, Miss America 1944